Kabinet-MacDonald kan verwijzen naar de volgende kabinetten:

 Het Britse Kabinet-MacDonald I (1924) onder leiding van Ramsay MacDonald
 Het Britse Kabinet-MacDonald II (1929-1931) onder leiding van Ramsay MacDonald
 Het Britse Kabinet-MacDonald III (1931), een nationaal kabinet onder leiding van Ramsay MacDonald
 Het Britse Kabinet-MacDonald IV (1931-1935), een nationaal kabinet onder leiding van Ramsay MacDonald